Артгал () — мужское имя. Известные носители:
 Артгал мак Катайл — король Коннахта (777—782)
 Артгал ап Думнагуал — король Стратклайда (850/869—872)

См. также